Windham ist der Name folgender Orte

in Deutschland:
 Windham (Bockhorn), Ortsteil der Gemeinde Bockhorn, Landkreis Erding, Bayern
 Windham (Hohenthann), Ortsteil der Gemeinde Hohenthann, Landkreis Landshut, Bayern
 Windham (Langenbach), Ortsteil der Gemeinde Langenbach, Landkreis Freising, Bayern

in Österreich:
 Windham (Gemeinde Niederthalheim), Ortschaft der Gemeinde Niederthalheim, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

in den Vereinigten Staaten:
 Windham (Connecticut)
 Windham (Iowa)
 Windham (Montana)
 Windham (Maine)
 Windham (New Hampshire)
 Windham (New York)
 Windham (Ohio)
 Windham (Pennsylvania)
 Windham (Vermont)
 Windham Center (Maine)
 Windham Center (Pennsylvania)
 Windham Hill, Maine
 Windham Manor, Maryland
 Windham Springs, Alabama
 Windham Summit, Pennsylvania

Windham ist der Familienname folgender Personen:
 Barry Windham (* 1960), US-amerikanischer Wrestler
 Cliff Windham (1961–2004), US-amerikanischer Basketballspieler
 Donald Windham (1920–2010), US-amerikanischer Schriftsteller
 Kathryn Tucker Windham (1918–2011), US-amerikanische Schriftstellerin und Journalistin
 Robert Deroy Windham (1941–2016), US-amerikanischer Wrestler und American-Football-Spieler, siehe Blackjack Mulligan

Windham steht ferner für:
 W. G. Windham, britischer Hersteller von Automobilen und Karosserien

Siehe auch:
 Wyndham (Begriffsklärung)